Faustino da Brescia (II secolo) – nobile, cavaliere, martire e santo cattolico
 Faustino da Brescia (IV secolo) – vescovo e santo cattolico
 Faustino da Brescia (XI secolo) – abate e conte di Bobbio
 Faustino da Brescia (XV secolo) – monaco benedettino e poeta latino
 Faustino da Brescia (XV secolo) – pittore italiano; secondo alcune fonti appartenente alla famiglia Baschenis
 Faustino Ghidoni, noto come Faustino da Brescia (-1650) – frate cappuccino, guardiano, definitore e ministro provinciale
 Faustino Pontoglio, noto come Faustino da Brescia (-1774) – nobile e religioso cappuccino; fu superiore di vari conventi e consigliere del vescovo Giovanni Molin

Santi per nome